Джон Деверё (; примерно 1464 — 7 мая 1501) — английский аристократ, 9-й барон Феррерс из Чартли с 1485/87 года.

Биография 
Джон Деверё принадлежал к старинному английскому роду французского происхождения, владения которого располагались в Херефордшире, Лестершире и Линкольншире. Он был сыном Уолтера Деверё, 8-го барона Феррерс из Чартли, и его жены Анны де Феррерс, 8-й баронессы Феррерс из Чартли в своём праве (suo jure). Уолтер погиб в 1485 году в битве при Босворте, где сражался за Йорков, и его владения были конфискованы. Джон в 1486 году получил владения, принадлежавшие прежде его матери, 1 сентября 1487 года он впервые был вызван в парламент как лорд Феррерс из Чартли, а в 1489 году добился передачи ему поместий, которыми владел его отец. Всю оставшуюся жизнь барон верно служил Тюдорам.

Джон был женат на Сесилии Буршье, дочери Уильяма Буршье, виконта Буршье, и Анны Вудвилл. По отцу его супруга была внучкой Генри Буршье, 1-го графа Эссекса, а по матери — племянницей королевы Елизаветы Вудвилл и двоюродной сестрой королевы Елизаветы Йоркской, жены Генриха VII. В этом браке родились:

 Уолтер, 10-й барон Феррерс из Чартли и 1-й виконт Херефорд;
 Анна, жена сэра Дэвида Оуэна, Николаса Гейнсфорда и Джона Хармана.

После смерти Сесилии барон женился во второй раз, на Элизабет Лангам, дочери Роберта Лангама. Этот брак остался бездетным.

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Феррерс из Чартли
Деверё
Бароны Англии XV века
Бароны Англии XVI века